Guatemalasparvuggla (Glaucidium cobanense) är en fågel i familjen ugglor inom ordningen ugglefåglar.

Utbredning och systematik 
Guatemalasparvuggla förekommer från södra Mexiko till Guatemala och Honduras. Den betraktas ibland som underart till G. gnoma.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC).

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Ugglor
Fåglar i australiska regionen